Armand-Pierre Caussin de Perceval (1795-1871), orientaliste français ;
 Coline Caussin-Battaglia (1998-), rameuse monégasque ;
 François Hippolyte Caussin,(1830-1898), luthier Français ;
 Jean Jacques Antoine Caussin de Perceval, (1759-1835), orientaliste français, père du précédent ;
 Jean-Louis Caussin, ingénieur automobile (1945-2012);
 Nicolas Caussin, jésuite français (1583-1651).